Toponímia:
 Formosa nom tradicional de l'illa de Taiwan
 República de Formosa, breu estat que va existir a l'illa de Taiwan el 1895
 Província de Formosa, província del nord-est de l'Argentina, part de la regió del Gran Chaco 
 Formosa (Argentina), ciutat argentina, capital de la província homònima
 Personatges: Feliu Formosa i Torres, escriptor nascut el 1934 a Sabadell